Le ou la trampoline est un sport et une discipline de la gymnastique ;
 Le ou la trampoline est un appareil sur lequel on fait des sauts et des figures acrobatiques.

Œuvres artistiques 

 Trampoline est une chanson du groupe Shaed avec Zayn Malik, parue en 2019